Лагуна де Алкузаве има више значења:

 Лагуна де Алкузаве (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лагуна де Алкузаве, Коператива (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику